Аліса Клейбанова і Анастасія Павлюченкова були чинними чемпіонками але вирішила того разу не брати участі.

Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши пару Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 7–6(7–2), 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Brisbane International, парний розряд
Жінки, парний розряд